Гремячка — топоним:

Населённые пункты 
Россия
 Гремячка — деревня в Вятскополянском районе Кировской области.
 Гремячка — село в Золотухинском районе Курской области.
 Гремячка — деревня в Курском районе Курской области.
 Гремячка — деревня в Октябрьском районе Курской области.
 Гремячка — деревня в Первомайском районе Нижегородской области.
 Гремячка — деревня в Должанском районе Орловской области.
 Гремячка — деревня в Ливенском районе Орловской области.
 Гремячка — деревня в Милославском районе Рязанской области.
 Гремячка — село в Ряжском районе Рязанской области.
 Гремячка — село в Скопинском районе Рязанской области.
 Гремячка — деревня в Хворостянском районе Самарской области.
 Гремячка — село в Новобурасском районе Саратовской области.
 Гремячка — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Гремячка — деревня в Гавриловском районе Тамбовской области, упразднена в 2003 году.
 Гремячка — село в Рыбно-Слободском районе Татарстана.
 Гремячка — деревня в Арсеньевском районе Тульской области.
 Гремячка — посёлок в Ашинском районе Челябинской области, упразднён в 1982 году.
 Гремячка — до 1973 года название села Новая Гремячка в Хворостянском районе Самарской области.

Украина
 Гремячка — село в Ямпольском районе Сумской области.
 Гремячка — село в Виньковецком районе Хмельницкой области.
 Гремячка — село в Семёновском районе Черниговской области.

Реки 
 Гремячка (приток Вятки)
 Гремячка (приток Покши)
 Гремячка (приток Чугунки)
 Гремячка (приток Ямны)